Kalbarri ist ein Küstenort in Western Australia, etwa 592 km nördlich von Perth an der Mündung des Murchison River. Der Ort lebt hauptsächlich vom Tourismus und grenzt unmittelbar an den gleichnamigen Nationalpark.

Geschichte 
Kalbarri gilt seit dem Jahr 1951 als permanent besiedelt, zuvor standen einfache Fischerhütten an der Mündung des Murchison River. Die ersten 12 Straßen wurden nach dem Entdecker George Grey und seiner Mannschaft benannt, die 1839 vor der Küste Schiffbruch erlitten.

Touristische Informationen 

Kalbarri ist für den Tourismus sehr gut erschlossen. Hauptattraktion ist der angrenzende Nationalpark mit den gewundenen Schluchten des Murchison Rivers. Der Ort ist Ausgangspunkt für saisonbedingte Walbeobachtungstouren, ebenso finden morgendliche Pelikanfütterungen statt. Zwei Kilometer südlich des Ortes befindet sich ein privater Vogelpark.

Weblinks 

 www.kalbarri.org.au Offizielle Seite der Stadt

Einzelnachweise 

Ort in Western Australia